Sergio Rodríguez puede referirse a:

 Sergio Rodríguez Viera (1928-1986), futbolista y entrenador de fútbol uruguayo;
 Sergio Rodríguez Fernández, "SHO-HAI" o "Hate" (1976-), rapero español, integrante de Violadores del Verso;
 Sergio Rodríguez Prieto (1976-), escritor español;
 Sergio Rodríguez Martínez "Sergio" (1978-), futbolista español;
 Sergio Rodríguez García "Rodri" (1984-), futbolista español;
 Sergio Rodríguez Budes (1985-), futbolista uruguayo; 
 Sergio Rodríguez Muñoz (1985-), futbolista (portero) mexicano; o
 Sergio Rodríguez Gómez (1986-), baloncestista español.
 Sergio Rodríguez Febles (1993-), baloncestista español.
 Sergio Rodríguez (presentador) (1969-), presentador mexicano.